Южноура́льск — город (с 1963 года) в Челябинской области России. Город расположен на реке Увельке, в 88 км от Челябинска и в 7 км от железнодорожной станции Нижнеувельская, находящейся на железнодорожной линии Челябинск — Троицк, от которой к городу протянута железнодорожная ветка с конечной станцией Южноуральск.

Этимология 
Возник в 1948 году при строительстве Южноуральской ГРЭС как посёлок Южноуральский (с 1963 года — город Южноуральский). Написание Южноуральск установлено Верховным Советом СССР и ещё сохраняется на картах и в литературе.

История 

 Нижнеувельская станица
Нижнеувельский острог был заложен в нижнем течении реки Увельки казаками Исетского войска в 1745 году по приказу первого губернатора Оренбургской губернии Ивана Неплюева. Несмотря на удаленность от внешней границы, Нижнеувельская крепость имела большое значение как промежуточный пункт постового тракта между Челябинской и Троицкой крепостями. Именно по этому пути везли продовольствие, металл, огневые припасы и многое другое. За поддержку восстания под предводительством Емельяна Пугачева 1773—1775 годы, гарнизон Нижнеувельский был расформирован, она потеряла статус крепости и стала официально именоваться слободой.

В 1776 году в Нижнеувельскую слободу переносится управление одноимённой волостью. По высочайшему Указу императора Николая I от 4 мая 1843 года о причислении крестьян к казачьему сословию в связи с потребностью государства в военных формированиях, Нижнеувельская слобода получила статус станицы 3-го Троицкого отдела Оренбургского войска. В мае 1924 года станица была преобразована в село Увельское и образован Увельский район в Троицком округе. В 1939 году административный центр района был перенесён в пристанционный поселок Нижнеувельский, расположенный в 7 км от станицы.

 Посёлок Южноуральск (1948—1961)
Нижнеувельская станица получила второе рождение в конце 40-х годов XX века, когда вблизи неё стали возводить Южноуральскую государственную районную электростанцию (ЮГРЭС). В 1948 году возник рабочий посёлок на месте станицы и стал называться Южноуральским. С 28 августа 1950 года стал посёлком городского типа.

 Город Южноуральск (с 1963 года)
С 1 февраля 1963 года Южноуральск получил статус города. С 2005 года — городской округ.

Физико-географическая характеристика 
 Месторасположение
Город расположен на восточном склоне Южного Урала в 90 км к югу от Челябинска. Занимает площадь 110,57 км². Протяженность города — около 5 км в длину и 4,3 км в ширину, высота над уровнем моря около 238 метров. C северной стороны находится Южноуральское водохранилище, а по западной границе города протекает река Увелька (приток реки Уй), которая является одним из водоприёмников гидросистемы города. Город окружен смешанными лесами (береза, осина, сосна).

 Климат
Климат умеренно континентальный. Зима, как правило, холодная, чаще малоснежная, с сильными морозами, метелями, которые наблюдаются в течение 40-50 дней, вызывая сильный перенос снега. Глубина промерзания почвы составляет 110—150 см. В малоснежные и суровые зимы почва промерзает до 170—250 см. Лето жаркое, за редким исключением сухое. Средняя температура января −15-17 °C, июля +16-18 °C. 29 июля 1952 года в Южноуральске была отмечена абсолютная максимальная температура по Челябинской области — +42,0 °C. Среднегодовая температура — от +0,3 до +2,8ºС. Годовое количество осадков 410—450 мм, в зимний период выпадают преимущественно в виде снега. В основном преобладают южного и юго-западного, за исключением июня-августа, когда ветер дует с запада и северо-запада. Средняя скорость ветра 3-4 м/с; при метелях (зимой) и грозах (летом) наблюдается кратковременное шквалистое усиление ветра до 16-28 м/с.

 Часовой пояс

Официальные символы 

Первый герб города Южноуральска был утверждён 10 июля 1969 года решением местной администрации: «В верхней части щита на голубой планке серебром — название города. В центре его размещена эмблема, символизирующая основные отрасли промышленности города (ГРЭС, связка изоляторов — арматурно-изоляторный завод, лилия — эмблема фарфорового завода, шестерня — ремонтно-механический завод), в нижней части золотые серп и молот».

Действующий флаг и герб Южноуральска утверждены Решением Совета депутатов города № 310 26 сентября 2000 года. Герб и флаг внесены в Государственный геральдический регистр под № 668 и № 669 соответственно. Синий цвет символизирует водохранилище на реке Увельке, шашки — знак казаков, пересечение жёлтых полос — пересечение дорог, на котором была построена станица Увельская, а затем город Южноуральск.

Руководители города  
1-й секретарь горкома КПСС:

 Горбунов Алексей Егорович (1962—1973)
 Чистякова Роза Семёновна (1973—1980)
 Колесников Виктор Иванович (1980—1983)
 Арзамасцев Юрий Аверьянович (1983—1986)
 Стрелкова Людмила Ивановна (1986—1989)
 Пинженин Виктор Михайлович (1989—1991)

Председатель горисполкома:

 Толкачёв Николай Евгеньевич (1962—1973)
 Первак Михаил Григорьевич (1973—1976)
 Хижняк Виктор Аврамович (1976—1980)
 Комельков Виктор Иванович (1980—1982)
 Арзамасцев Юрий Аверьянович (1982—1983)
 Фрумкин Эдуард Наумович (1983—1987)
 Резников Николай Сергеевич (1987—1989)
 Шаврин Владимир Михайлович (1989—1991)

Председатель горсовета:

 Баранников Геннадий Тимофеевич (-1991-)

Глава города:

 Шаврин Владимир Михайлович (1991? — март 2005)
 Гора Владимир Ильич (март 2005 — март 2010)
 Соболев Евгений Александрович (март 2010 — сентябрь 2015)
 и.о. Нестерчик Андрей Иосифович (сентябрь — октябрь 2015)
 Александр Владимирович Лазарев (ноябрь 2015 — 22 сентября 2020)

 Куленко Ярослав Олегович (с 22 сентября / 19 ноября 2020 г.)

Население 

1914 — 12228

 Характеристика населения
По состоянию на 1 января 2010 года в Южноуральске проживает 38652 человека, проживает 12 тысяч семей, 7,2 тысяч детей. 24,6 тысячи населения трудоспособного возраста. Плотность населения составляет около 369 человек на 1 км².

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2002 года

Транспорт 
Рядом с городом проходит автодорога  ( ). В городе есть автовокзал, поэтому город связан регулярным автобусным транспортом с Челябинском, Екатеринбургом, Миассом, Еманжелинском, Увельским, Троицком, Златоустом, Магнитогорском, Пластом, Костанаем, Красногорским, Коркино. Также существует автобусное сообщение в следующие населённые пункты: Ключи, Шумаково, Петровка, Сухарыш, Синий Бор, Мордвиновка, Берёзовка, Дуванкуль, Хуторка, Санаторий «Урал», Чесма, Рудный, Житикара, Варна.
До недавнего времени в Челябинск ходили электропоезда от железнодорожной станции Южноуральск.

Городской транспорт Южноуральска — это прежде всего автобусы (расписание). Действует три городских автобусных маршрута. Несколько компаний осуществляют таксомоторные перевозки.

Экономика

Промышленность 
В настоящее время энергетика, машиностроение и торговля являются доминирующими отраслями в городе. Вместе с тем получили развитие и другие отрасли промышленности: керамическая, фарфоровая, пищевая и лёгкая.
На крупных промышленных предприятиях города выпускается линейная арматура и изоляторы для высоковольтных линий электропередач, металлоконструкции, комплектующие детали для электронной промышленности, строительные материалы и фарфоровая посуда, молоко и хлебопродукты. Ведут ремонт автомобилей и крановой техники. 88,3 % промышленной продукции выпускается на Южноуральской ГРЭС.

Крупные производства 
 филиал «Южноуральская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО — Электрогенерация»
 ОАО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод»
 ОАО «Южноуральский завод радиокерамики»
 ОАО «Кристалл»
 ООО «КонструктУрал»
 ОАО «Южноуральский ремонтно-механический завод»
 ОАО «Южуралхлеб»
 ОАО «Южноуральский молочный завод»
 ЗАО «ЮМЭК» — завод по производству подвесных изоляторов.
 ЗАО «Уральский фарфор»
 ООО «Южуралтрейлер»
 ЗАО «Завод ЭСКОН»
На 1 января 2009 год на территории Южноуральского городского округа зарегистрировано 1514 индивидуальных предпринимателей и 384 малых предприятий, что составляет соответственно 106,7 % и 115,6 % к началу 2009 года, из них доля занятых в промышленности — 12,9 %, в строительстве — 7,9 %, в торговле и общественном питании — 35,8 %, в сфере оказания услуг — 34 %. В городе расположен крупный оптово-розничный посудный рынок.

Строительство 
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в 1999 году в городе продолжалось наращивание темпов жилищного строительства. Возобновилось работы на замороженных объектах: девятиэтажном жилом доме по улице Спортивной, двух десятиэтажных жилых домов по улице Советской Армии. Параллельно проходило индивидуальное строительство в поселках Звёздный, Рощино-1, Лесной-1, Плановый-2, Рощино-2. В 2004, 2008 году город занял первое место в области по объёмам жилищного строительства.

Отремонтированы некоторые участки автодорог по улицам Мира, Космонавтов, Советской Армии и др. В 2010 году активно велась работа по ремонту городских дорог и придомовых территорий. В 2012—2013 годы построены новые заводы: «Эскон», «Южноуральская ГРЭС-2», что вызвало приток населения в город, большой объём строительства жилья: многоквартирных и частных домов. В 2014 году открылся новый кинотеатр «Рио». 1 февраля 2019 году был отремонтирован Городской дом кино.

Банки 
В Южноуральске расположены финансовые учреждения как местного, так и федерального значения.
Список некоторых банков, представленных в Южноуральске:
 Банк «Открытие»
 Уральский банк Сбербанка России
 Газпромбанк
 Челябинвестбанк
 Челиндбанк
 ВУЗ-банк
 Совкомбанк
 «Пойдём!» — российский коммерческий банк
 Почта Банк

Военные объекты 
Недалеко от города расположен аэродром ВВС России Упрун.

Религия 
В настоящее время в городе имеется три действующие православные церкви.

Храм Преображения Господня находится в старой части города. Строительство храма было начато по благословению митрополита Челябинского и Златоустовского Георгия (Грязнова) в 1994 году и завершено в 2003 году. Освящен храм был митрополитом Челябинским и Златоустовским Иовом 19 августа 2003 года. Настоятелем храма со дня основания общины и до настоящего времени является протоиерей Михаил Сапронов.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы полностью деревянный и находится в посёлке Плановом. Возводился на средства местных предпринимателей, но наибольший вклад внес бывший мэр города Владимир Гора. В 2007 году состоялось малое освящение храма, после чего он был открыт для прихожан. Полностью работы по благоустройству здания и прилегающей территории были завершены только весной 2008 года. А 13 мая он был освящён митрополитом Челябинским и Златоустовским Иовом и официально открыт.

Напротив храма Покрова Пресвятой Богородицы был возведён храм в честь адмирала российского флота Фёдора Фёдоровича Ушакова. Строительство осуществлялось по инициативе Филиппова Валерия Васильевича.

В Южноуральске принято решение о строительстве мечети в новом районе, рядом с трассами, ведущими в Магнитогорск, Троицк и Казахстан.
Строительство мечети и образование махалли, то есть прихода, регистрация которой уже началась, взял на себя южноуральский предприниматель Жалдат Гайнетдинов. Не останутся в стороне и верующие горожане. Высказал желание помогать средствами предприниматель из поселка Красногорский Еманжелинского района. Первый камень в фундамент мечети заложен весной 2011 года.

В июле 2014 года начались работы по строительству Кафедрального собора в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. В будущем будет построен большой каменный собор на 500 человек с домом причта. Рядом с будущим каменным Кафедральным собором сооружен малый деревянный храм, в котором будут проходить богослужения в период строительства.

В 2017 году в районе городского парка начато строительство церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Образование 
В городе действуют 11 дошкольных образовательных учреждений (детские сады и ясли). Работают 7 школ.

Средняя школа № 1 была открыта как Южноуральская школа-интернат 17 февраля 1962 года. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 2 образована в 1961 году. С сентября 2005 года деятельность школы осуществляется по программам для специальных коррекционных образовательных учреждений. Выпускники школы получают неполное среднее образование. Средняя общеобразовательная школа № 3 открыта в 1961 году как «Первая средняя школа в рабочем посёлке». Средняя общеобразовательная школа № 4 открыта 8 сентября 1975 года.
Основная общеобразовательная школа № 5 образована в 1951 году, средняя общеобразовательная школа № 6 в сентябре 1967 года. Средняя общеобразовательная школа МАОУ № 7 открыта 19 января 1993 года. Школа находится в новом микрорайоне на восточной окраине города. Первоначально из соседних школ перевели только детей из начальных классов, затем (в сентябре 1993 года) школа приняла в свои стены ребят 5-9 классов.

 Другие учебные заведения
 Южноуральский энергетический техникум
 Создан в 1952 году, как вечерний филиал Челябинского энергетического техникума. В июне 1958 года был преобразован в самостоятельный вечерний индустриальный техникум. Является единственным средне-специальным учебным заведением в городе.
 Детская школа искусств
 Образована в 1964 году.
 Центр дополнительного образования для детей
 Образован как «Городской Дом пионеров и школьников» 1 сентября 1972 года. 8 августа 1991 года переименован в «Центр творчества учащихся», а 2 марта 2000 года в «Центр дополнительного образования для детей».
 Межшкольный учебный комбинат
 Открыт в здании школы № 1 по улице Энергетиков 26 апреля 1979 года и назывался «Учебно-производственный комбинат». Постановлением Главы города от 15 мая 1997 года переименован в «Межшкольный учебный комбинат».
 Южноуральский политехнический техникум
 Бывшее профессиональное училище № 118. Образовано в марте 1980 года на базе Южноуральского завода металлоконструкций. В 1989 году произошло объединение СГПТУ № 118 и № 88. В настоящее время в училище ведётся подготовка по следующим профессиям: «Парикмахер», «Повар, кондитер», «Сварщик», «Коммерсант в торговле».
 Профессиональное училище № 130
 Образовано в ноябре 1944 как «Увельская школа механизации». В 1963 году реорганизовано в сельское профессионально-техническое училище № 5 (СПТУ № 5). С 1995 года училище было расширено и реорганизовано в Профессиональное училище № 130.
 Филиалы институтов высшего образования
 Уральский социально-экономический институт академии труда и социальных отношений
 Современный гуманитарный институт
 Челябинский государственный педагогический университет
 Челябинский государственный университет

Культура 

В городе работает 8 учреждений культуры (в том числе городской дом культуры), в которых трудится 192 человека. В муниципальной сфере действует 25 творческих коллективов и клубных формирований.
Наиболее крупные мероприятиями в культурной жизни города:
 международный музыкальный фестиваль-конкурс «Южноуральск — Зальцбург»;
 юбилейные выступления народных коллективов «Хор ветеранов» и вокально-инструментального ансамбля «Новое время»;
 областной библиотечный Форум, посвященный подведению итогов Года чтения.

Библиотеки
В городе существует 2 муниципальных библиотеки. Самая крупная «Центральная городская библиотека».

 Музей
5 ноября 1967 года Иван Петрович Вялков основал Общественный Южноуральский музей. 7 ноября 1989 года он стал Южноуральским краеведческим музеем.
За 30 лет существования музеем накоплен обширный материал по истории и природе края, который охватывает более чем 250-летний период. Музей занимает 180 м² экспозиционно-выставочной площади и 130 м² фондохранилищ. В музее находится около 2700 экспонатов, из них 2000 предметов основного фонда. Среднее количество посетителей около 6000 человек в год.

 Парк отдыха
Парк культуры и отдыха, расположенный на территории уникального природного массива площадью 19,3 га со 120-летними соснами, был основан в апреле 1974 года. В парке, который является одним из популярных мест проведения досуга горожан, установлены различные аттракционы, устроены зоны отдыха с цветниками и прудом

 Кинотеатры
 Дом кино (ранее — кинотеатр «Экран»)
 Первый в городе. Построен в 1965 году. Зрительный зал был рассчитан на 420 мест. Первый сеанс состоялся 22 декабря 1965 года. В 1966, 1970 и 1972 годах кинотеатр «Экран» признавался лучшим в области. После реконструкции, необходимость которой назрела давно, в феврале 2019 года кинотеатр, получив название «Дом кино», вновь открылся. Он стал не только местом демонстрации фильмов, но и зоной проведения различных городских мероприятий
 Кинотеатр «Рио»
 Открылся в феврале 2014 года с двумя 3D-залами вместительностью на 98 и 101 человек. Кроме кинозалов в «Рио» располагаются ресторан, боулинг-центр и караоке зал. Общая площадь развлекательного комплекса «Рио» составит 1500 м2.
Клуб любителей песни "Галина"

Создан в 2017 году. Руководитель - Галина Михайловна Баринова.  У Клуба две прекрасные традиции: литературно-поэтические вечера, посвященные творчеству местных поэтов и музыкантов, известных классиков, и летние народные гуляния в парке с большим концертом и танцами. В июне 2022 года артисты клуба приняли участие в отборочном туре проекта Первого канала «Поем всей страной». Руководитель Клуба Г.М.Баринова в июле 2022 года приняла участие в вечернем шоу Андрея Малахова "Песни от всей души". В составе клуба принимает участие известный поэт города Николай Александрович Басов, один из авторов известных на Южном Урале песен "Свекровушка" и "Поющая Россия".

Достопримечательности и памятники 

 Памятники Ленину В. И.:
 на площади Ленинского Комсомола. Самый большой памятник в городе высотой 13 метров. Установлен в 1985 году;
 у центральной проходной завода «Кристалл». Высота 2,1 метра. Установлен в 1957 году у здания Центра дополнительного образования, но затем перенесенного к «Кристаллу»;
 на центральной аллее завода «ЮАИЗ». Высота 2,1 метра. Установлен в 1974 году к двадцатилетию завода.
 Памятник Крупской Н. К.. Высота 2,1 метра. Установлен в 1972 году на территории школы-интерната, затем, в 1984 году, перенесен на площадь перед Центром дополнительного образования для детей.
 Мемориальный комплекс воинской славы — памятник павшим на фронтах Великой Отечественной войны. Высота 12-15 метров. Установлен в 1975 году в канун тридцатилетия Победы. Впоследствии прибавились таблички с фамилиями павших воинов.
 Памятник на братской могиле красногвардейцам 26-й стрелковой дивизии 5-й Красной армии — установлен в юго-западной части ныне закрытого городского кладбища. Высота 5 метров.
 Обелиск на месте боя за захват белой казачьей станицы Нижнеувельской 31 июля 1919 года — установлен на промплощадке ГРЭС у административного корпуса. Автор обелиска А. В. Сарапулов.
 Памятник природы «Кичигинский бор» — это островной сосновый бор, произрастающий на гранитных массивах. Представляет собой два разрозненных бора, дополнительно раздробленных дорожной сетью. Один массив находится севернее Южноуральского городского округа, другой — севернее села Кичигино.
 Стела коммунизму. Расположена в западной части городского парка.
 Сквер светящихся планет. На территории Южноуральска расположен аэродром «Упрун», на котором базируются вертолетчики, встречающие спускаемые аппараты космонавтов. Здесь жил летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко, отец которого служил на этом аэродроме и героически погиб, отводя падающую машину от соседнего села. В сквере установлен вертолет МИ-8, идея установки которого принадлежала Герою России, первому главнокомандующему ВВС России Петру Дейнекину. Рядом с вертолетом расположена аллея в форме круга, по которому на определённом расстоянии размещены макеты планет с разной окраской и подсветкой. В сквере также установлены несколько арт-объектов, один из которых — Аллея желаний, она состоит из набора разноцветных рамок, каждая из которых имеет свои размеры и установлена под своим углом. Под каждой рамкой написано своё желание, например «успех», «счастье», «любовь» и так далее. Иллюзию движения создает постоянно меняющаяся подсветка. Другой объект — Световые бабочки.
 Дом культуры. Здание Городского дома культуры в Южноуральске построено в 1955 году. Изначально это был Дом культуры «Энергетик». В 1990 году официальное название учреждения сменилось. Теперь это "Муниципальное бюджетное учреждение «Городской дом культуры». В 2017—2018 годах Дом культуры был отремонтирован: зрительный зал на 400 мест, фойе, вестибюль, фасады здания, рекреации. Также было обновлено техническое оборудование. Здание соответствует типовым постройкам 1950-х и 1960-х годов малых городов Урала, но отличается наличием 12 колон, которые придают зданию торжественность. Рядом находится городской парк культуры и отдыха.

 Краеведческий музей. Основан 5 ноября 1967 года, основателем Южноуральского краеведческого музея является Иван Петрович Вялков. 7 ноября 1989-го, музей получил статус муниципального. Признание заслуг краеведов получило официальное оформление. С 2010 года Южноуральский краеведческий музей располагается в двух помещениях. В дополнение к уже действовавшей площадке на улице Куйбышева, музею передали помещение в городском Доме культуры. Общая занимаемая музеем площадь составила 442 квадратных метра. Обе площадки находятся в шаговой доступности.

 Храм во имя Преображения Господня. История поселения, из которого вырос город Южноуральск, представляет особый интерес. 1745 год — Нижнеувельская крепость, 1776 год — Нижнеувельская слобода, 1843 год — Нижнеувельская станица, 1924 — село Увелька (до 1939 года — центр Увельского района), 1950 — рабочий посёлок Южноуральский, 1963 — город Южноуральск. Более 150 лет история поселения была связана с русскими казаками, что предполагало православие. Полный чин освящения храма во имя Преображения Господня в городе Южноуральске состоялся 19 августа 2003 года. В 1992 году Церкви передали здание старого автовокзала. В 1993 году здание перестроили и его освятил владыка Челябинский и Златоустовский Иов. В 1995 году по проекту архитекторов В. Чубораева и В. Першина началось строительство нового кирпичного храма. Церковь возвели пятиглавую, однопрестольную, типа четверика. К ней примыкают полукруглая аспида, трапезная и двухъярусная шатровая колокольня. В 1997 году при храме начала действовать воскресная школа. В 2020 году удалось вновь обрести и отреставрировать местночтимую икону Архангела Михаила. Писалась эта икона в память об уходе на войну казаков Оренбургского казачьего войска в 1914 году. Иконостас проектировали мастера из Палеха, а выполнил его А. Нестеров из Южноуральска. Колокола храма изготовлены в Свердловской области в городе Каменск-Уральске. Водружение и освящение колоколов состоялось 20 мая 2003 года.

Здравоохранение 
В городе есть две поликлиники, семь аптек и шесть аптечных пунктов, частный медицинский центр «Кристалл». Вокруг много оздоровительных учреждений. Самое известное из них — санаторий «Урал», находится в селе Хомутинино, куда съезжаются отдыхающие не только из Челябинской области, но и из соседних регионов.

Спорт 
В городе существует 16 спортивных федераций. Есть детско-юношеская спортивная школа и стадион «Центральный».

Активно развивается хоккей с шайбой. С 2008 года действует Детский Хоккейный Клуб «Метеор». В Южноуральске жил и умер заслуженный тренер хоккейной команды Газовик Карпов Павел Александрович.

В конце 2013 года в городе начато строительство ледового дворца. Стоимость проекта — 300 млн руб. Торжественное открытие грандиозного сооружения площадью более 4 тысяч квадратных метров, приуроченное ко Дню города, состоялось в феврале 2018 года. Комплекс ледовой арены, где занимаются хоккеисты и мастера фигурного катания, имеет также тренажерный зал и зал хореографии, комфортные комнаты для тренерского состава, душевые, комнаты для переодевания.

Первыми мастерами спорта Южноуральска стали штангисты. Борис Амелькин в 1995 году в 55 лет стал чемпионом Европы. Он также является победителем многих Российских соревнований. Его коллега — тяжелоатлет Михаил Канов — установил более 20 рекордов области, несколько лет был чемпионом Урала, а в 1995 году, как и Борис Амелькин, завоевал титул чемпиона Европы среди ветеранов в тяжелом весе. Владимир Брезин стал не только мастером спорта, но и первым из южноуральцев — чемпионом СССР и России среди юношей.

Связь и телекоммуникации 
 «Метро74-Южноуральск» (информационно-рекламная газета) Тираж 10 000 экз. Распространяется в Южноуральске, Увельском, Пласте и в Увельском районе;
 «Главная Газета» (информационный городской еженедельник, 6000 экземпляров). Распространяется бесплатно.
 «Вся Округа» (информационная газета) Платная. Тираж 2000 экземпляров; распространение — Южноуральск, Увельский и Пластовский районы.
 «Официальный Южноуральск» (Официальное издание муниципалитета Южноуральска по Уставу ЮГО). Тираж 500 экз. Распространяется бесплатно.
 «Южноуральск. РУ» новостной портал о городе и близлежащих районах

См. также 
 Флаг Южноуральска

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт администрации Южноуральского городского округа Челябинской области
 Южноуральск — в энциклопедии «Мой город»
 Южноуральск информационный сайт города
 Южноуральск. РУ: новостной портал
 Южноуральск: городской навигатор справочный сайт города (карта, организации, расписания транспорта)

Населённые пункты Южноуральского городского округа
Переименованные населённые пункты России